Jaume Torrent ist der Name folgender Personen:

* Jaume Torrent (Automobilrennfahrer), ehemaliger katalanischer Automobilrennfahrer
 Jaume Torrent i Rius (* 1953), katalanischer klassischer Gitarrist, Komponist und Musikpädagoge